Azzo da Castello – condottiero italiano
 Castellino da Castello – pittore italiano
 Francesco da Castello – minatore italiano
 Francesco da Castello – architetto e scultore italiano
 Guido da Castello, noto come Papa Celestino II – 165º papa della Chiesa cattolica